Le Pas steht für zwei Gemeinden
Le Pas (Manitoba), Kanade
Le Pas (Mayenne), Frankreich